Bewirtungskosten steht für:
 allgemein betriebliche Aufwendungen für die Bewirtung, siehe Geschäftsessen
nationales:
 Bewirtungskosten (Deutschland)
 Bewirtungskosten (Österreich)

Siehe auch:
 Bewirtung